CAG steht für:
 Flughafen Cagliari (ital. Aeroporto di Cagliari-Elmas „Mario Mameli“), westlich von Cagliari, der Hauptstadt der italienischen Region Sardinien, auf dem Gebiet der Gemeinde Elmas nach dem IATA-Flughafen-Code
 Centro addestramento guastatori, eine Ausbildungseinrichtung des italienischen Geheimdienstes AISE bei Alghero auf Sardinien
 Citrix Access Gateway, ein Linux-basiertes SSL-VPN Gateway von Citrix 
 Clemens-August-Gymnasium Cloppenburg, das erste staatliche Gymnasium der Stadt Cloppenburg
 Collegium Augustinianum Gaesdonck, ein bischöfliches Gymnasium des Bistums Münster mit Internat am unteren Niederrhein
 1st Combat Applications Group (Airborne), siehe 1st Special Forces Operational Detachment-Delta (Airborne)
 Commander Air Group, der verantwortliche Offizier und Kommandeur des Trägergeschwaders an Bord von Flugzeugträgern der US Navy
 Commentaria in Aristotelem Graeca, Edition der griechischen Kommentare zu Aristoteles
 Competitiveness Advisory Group, ein vom damaligen Präsidenten der Europäischen Kommission Jacques Santer gegründetes Expertengremium zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in der EU
 Comptroller and Auditor General of India, der Indische Rechnungshof
 Computer Aided Gearshift (dt. computergestützte Schalthilfe), eine 1984 vorgestellte elektronische Schalthilfe für Scania-LKW, ähnlich der Elektropneumatischen Schaltung (Mercedes)
 Computer Aided Geometry (dt. computergestützte Geometrie), ein System zur Lösung geometrischer Aufgaben mit Hilfe des Computers
 Construcciones Aeronáuticas de Galicia
 Constructive Area Geometry (dt. konstruktive Flächengeometrie), die Beschreibung komplexer Geometrien in der Ebene durch Verknüpfung einfacher Flächen, vergleichbar mit CSG aber zweidimensional
 Coronarangiographie, ein bildgebendes Verfahren zur Darstellung der Herzkranzgefäße in der Medizin
 Corpus Augustinianum Gissense, die digitale Gesamtausgabe der Werke von Augustinus von Hippo
 Cytosin-Adenin-Guanin-Triplett, eine sich wiederholende Basenfolge in der DNA-Sequenz und ein Codon des Glutamin. Übermäßige Wiederholung kann mit Krankheiten wie der Huntington-Krankheit assoziiert sein

cag steht für:
 Nivaclé (ISO-639-3-Code), Mataco-Guaicurú-Sprache in Argentinien und Paraguay

Siehe auch:
 KAG

CAG